Евге́ний Вороже́йкин:

 Ворожейкин, Евгений Минаевич (1926—1976) — советский правовед, редактор, издатель.
 Ворожейкин, Евгений Фёдорович (1923—2005) — советский и российский краевед, физик, математик, педагог.